Stokksund oder Stokksundet bezeichnet:
 Stokksund (Åfjord), Meerenge in der norwegischen Kommune Åfjord, Provinz Trøndelag
 Stokksund (Fitjar), Meerenge in der norwegischen Kommune Fitjar, Provinz Vestland
 Stokksundet (Heim), Meerenge in der norwegischen Kommune Heim, Provinz Trøndelag
 Stokksund (Herøy), Ortschaft in der norwegischen Kommune Herøy, Provinz Møre og Romsdal
 Stokksundet (Herøy), Meerenge in der norwegischen Kommune Herøy, Provinz Møre og Romsdal
 Stokksundet (Indre Fosen), Bucht in der norwegischen Kommune Indre Fosen, Provinz Trøndelag
 Stokksund (Kristiansand), Meerenge in der norwegischen Kommune Kristiansand, Provinz Agder
 Stokksundet (Larvik), Meerenge in der norwegischen Kommune Larvik, Provinz Vestfold og Telemark
 Stokksund (Sarpsborg), Meerenge in der norwegischen Kommune Sarpsborg, Provinz Viken
 Stokksund (Vegårshei), Meerenge in der norwegischen Kommune Vegårshei, Provinz Agder